Hietaniemi ist der Familienname folgender Personen:
 Rami Hietaniemi (* 1982), finnischer Ringer

Hietaniemi steht zudem für:
 Friedhof Hietaniemi in Helsinki